Assur, primera capital d'Assíria
 Ashur, Assur o Asshur, deïtat principal d'Assíria